Штих () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

Известные носители:

 Штих, Александр Львович (1890–1962) — поэт.
 Штих, Иоганн Венцель (1748—1803) — чешский музыкант-виртуоз и композитор.
 Штих, Михаил Львович (1898–1980) — журналист, поэт.
 Штих, Михаэль (род. 1968) — немецкий теннисист.
 Штих, Отто (1927–2012) — швейцарский политик, президент.

Примечания